3 miejscowości podstawowe i 3 części miejscowości w Polsce
 Łapajówka – osada w województwie podkarpackim, w powiecie jarosławskim, w gminie Radymno
 Łapajówka – osada leśna w województwie podkarpackim, w powiecie jarosławskim, w gminie Wiązownica
 Łapajówka – wieś w województwie podkarpackim, w powiecie przeworskim, w gminie Zarzecze

 Ukraina
 Łapajówka – wieś na Ukrainie w rejonie pustomyckim należącym do obwodu lwowskiego
 Łapajówka – dawna wieś w województwie tarnopolskim w powiecie kamioneckim (obecnie na Ukrainie w obwodzie lwowskim w rejonie kamioneckim)